Paulinenhof ist ein deutscher Ortsname:
 Paulinenhof, Hofschaft in der Stadt Leichlingen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Paulinenhof (Templin), Wohnplatz von Templin, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Paulinenhof, untergegangener Ortsteil der Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, siehe Richardshohn
 Paulinenhof, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Wólka Cybulska, Weiler im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Paulinenhof, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Pawłowięta, Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Paulinenhof, Kreis Wirsitz, Posen, seit 1945: Polinowo, Dorf im Powiat Pilski, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Wohnsiedlung Paulinenhof, Siedlung in Frankfurt/Oder